Меши — неоднозначный термин.
 Меши — покинутый аул в Галанчожском районе Чечни.
 Меши — башенный комплекс на южном склоне горы Харсакорт в Чечне.